Le terme de pie noir peut faire référence à plusieurs races porcines ou bovines : 
 Pie noir du Pays basque ;
 Bretonne pie noir ;
 Prim'Holstein également appelée « Française frisonne pie noir ».